

Утендорф — громада в землі Тюрингія

Утендорф — громада в кантоні Берн

Див. також 
 Уттендорф